Александр Матвеевич Флит (, Киев, Российская империя — 16 декабря 1954, Ленинград, СССР) — русский поэт и писатель-сатирик.

Биография 
Родился 23 сентября 1891 года в Киеве. По другим данным — 30 августа 1892 года.

В Киеве он блестяще окончил юридический факультет университета, за что был награждён двухтомником Шекспира в изящном переплете.

С полной силой его талант раскрылся в городе на Неве, куда он перебрался вместе со своей мамой.

В 1934 году Флит был принят в Союз писателей СССР.

Автор книг эпиграмм и шаржей, материалов в «Сатириконе», «Новом Сатириконе» (1917), «Красной газете», журналах «Бегемот», «Пушка» и «Смехач», «Окнах РОСТА» (1920—1921).

Писал тексты к обозрению «14 Держав», для петроградского театра «Революционный Петрушка» (1920), позднее — для «синеблузных» коллективов («Станок» и др.), для кукольного театра «Петрушка» под рук. Е. Деммени.

Всю блокаду работал в Ленинграде, писал во фронтовой печати — газетах «На страже Родины», «Красный Балтийский флот», писал для ЛенРадио, «Окон ТАСС». В апреле 2015 года в Санкт-Петербурге в особняке Румянцева — филиале
Государственного музея истории Санкт-Петербурга (ГМИ СПб),
открылась выставка «Окна с видом на Победу», где представлены более 60 плакатов «Окон ТАСС» из собрания ГМИ СПб, в том числе
плакаты со стихами А. М. Флита.

В годы войны в осажденном Ленинграде были изданы сатирические книги Флита — «Шрапнель», «Битые козыри» и другие.

Некоторые книги написаны в соавторстве с Михаилом Дудиным.

Жена — радиожурналист Нина Николаевна Паперная (1902—1989).

А. Флит в воспоминаниях современников 
Николай Маков в неопубликованных воспоминаниях «Дети Октября» (Штрихи воспоминаний), Ленинград, 1965, пишет:
«Почти ежедневным гостем в редакции был Александр Флит — талантливый сатирик-фельетонист. С большим, загнутым наподобие клюва, носом, подходившим к верхней губе, настоящий „живчик“, с искрящимися глазами, Флит был постоянно окружен редакционными работниками. Каких только новостей не узнаешь, бывало, от него. Говорил он всегда быстро, увлекательно и с жестикуляцией».

Произведения

Примечания

Ссылки 
 В мире цирка и эстрады (энциклопедия)
 «Таланты наизнанку»

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Русские поэты
Поэты СССР
Поэты России
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Сатириконовцы